

Localidades

 Saint-Créac (Altos Pirenéus)
 Saint-Créac (Gers)

Desambiguações de topônimos